Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Voinea che ha battuto in finale Roberto Carretero-Diaz 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (primo turno)
 Adrian Voinea (Campione)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)

 Johan Van Herck (semifinali)
 Assente
 Assente
 Kris Goossens (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1995